Grecia
Koroneia – ex comune nella periferia della Grecia Centrale
Koroneia – ex comune nella periferia della Macedonia Centrale
Lago di Koroneia – lago della Macedonia Centrale